Božidar Grubišić (novinar)
Božidar Grubišić (admiral)